Hiltunen ist der Familienname folgender Personen:

 Eila Hiltunen (1922–2003), finnische Bildhauerin
 Jukka Hiltunen (* 1965), finnischer Schauspieler
 Onni Hiltunen (1895–1971), finnischer Politiker
 Päivi Hiltunen-Toivio, finnische Diplomatin
 Reino Hiltunen (1924–2021), finnischer Leichtathlet